

Film 
 La calda notte – film pornografico del 2006 diretto da Matteo Swaitz
 La calda notte dell'ispettore Tibbs – film del 1967 diretto da Norman Jewison
 La calda notte (A Swingin' Summer) – film del 1965 diretto da Robert Sparr

Libri 
 La calda notte dell'ispettore Tibbs – romanzo del 1965 di John Ball

Musica 
 La calda notte – album di Noyz Narcos e Chicoria del 2006